Rosal silvestre puede referirse a:

 el nombre común de la planta Rosa agrestis;
 el nombre común de la planta Rosa corymbifera; o
 el nombre común de la planta '''''Rosa micrantha.